Sylva kan syfta på:

 Carmen Sylva – pseudonym för en rumänsk furstinna, drottning och författare, se Elisabet av Wied
 Sylva Koscina (1933–1994), italiensk skådespelare
 Sylva (flod) – en flod i Ryssland
 Sylva, North Carolina – administrativ huvudort i Jackson County

Se även 
 Buddy DeSylva